Божица је насеље у Србији у општини Сурдулица у Пчињском округу. Према попису из 2011. било је 198 становника (према попису из 2002. било је 333 становника).

На околним брдима (чукар) се налазе поједине махале које се углавном везују за појединачне шире породице. Тако постоји Џивини махала из које су потекли Цветковићи и 
Најданови.

Историја 
У селу је 1860 година отворена прва школа, чији први учитељ је био Најден Стојанов из села Рајчиловци.

Од 1878 до 1919. године село је у границама Краљевине Бугарске. Било је центар општине, која је била део прво Изворског (до 1889 г.), Босилеградског (до 1901 г.) и Ђустендилског округа. Године 1881 годи обштина Божица има 2342 житеља, от којих 1204 мушкараца и 1138 жена.

Године 1895. кмет општине Божица је био Стоимен Петров.

Године 1908 година је отворена школа и у Дејановој махали, а 1912. и у Златановој махали. 1904 година је изграђена црква Светог Петра и Павла, а 1910. и пут Босилеград-Божица.

Мештани Божице учествовали су у Балканским ратовима и у Првом светском рату у саставу 13. рилског пешадијског пука.

Демографија 
У насељу Божица живи 276 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 47,3 година (46,4 код мушкараца и 48,1 код жена). У насељу има 135 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,47.

Становништво у овом насељу веома је нехомогено (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Збирка слика

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Сурдулици
Насељена места у Пчињском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији